Plaats in Indonesië
 Ketos (Kibin), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Ketos (Paranggupito), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java